Heptanol – jeden z czterech izomerycznych organicznych związków chemicznych z grupy alkoholi:
 1-heptanol (alkohol n-heptylowy, pot. alkohol heptylowy)
 2-heptanol
 3-heptanol
 4-heptanol